Gruchet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Gruchet-Saint-Siméon, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Gruchet-le-Valasse, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,